Марія Крістіна Бурбон-Сицилійська (1779—1849) — донька короля Обох Сицилій Фердинанда I та ерцгерцогині Австрійської Марії Кароліни, дружина короля Сардинії Карла Фелікса.
 Марія Крістіна Бурбон-Сицилійська (1806—1878) — донька короля Обох Сицилій Франциска I та іспанської інфанти Марії Ізабелли, дружина короля Іспанії Фернандо VII.
 Марія Крістіна Бурбон-Сицилійська (1877—1947) — донька принца Альфонсо та принцеси Антонієтти Бурбон-Сицилійських, дружина титулярного великого герцога Тоскани Петера Фердинанда Габсбурга.